Дисциплина појединачно на 20 км у мушкој конкуренцији на 4. Светском првенству у биатлону 1962. одржана је 4. марта у Хеменлини Финска. 

Светски првак у биатлону на последњем Светском првенству 1961. у Умеу, фински биатлонац Калеви Хусконен бранио је титулу.

Земље учеснице 
Учествовало је 40 биатлонаца из 10 земаља.

Резултати 
Сваки промашај доносио је на укупно време две минуте казне.

Биланс медаља у дисциплини појединачно за мушкарце после 4. Светског првенства у биатлону 1958—1962.

Биланс медаља по земљама

Вишеструки освајачи медаља после 4. СП у биатлону 1958—1962. 
У овој табели су сви они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце 

Светско првенство у биатлону 1962.